Rufino d'Assisi – santo vescovo e martire, protovescovo e patrono di Assisi
 Rufino d'Assisi (1490 ca-1593 post) – francescano e compositore italiano